Pedunculus cerebri of hersensteel
Bloemstengel, specifiek soort bloemstengel
Pedunculus (dierkunde), steel waaraan sommige dieren zijn bevestigd
Pedunculus (geleedpotigen), basissegment van de antenne van een geleedpotige